Der Coupe d’Europe 2016/17 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolage-Billardsport. Die 59. Auflage des Endturniers fand vom 9. bis zum 11. Juni 2017 in Porto statt, weil der letztjährige Sieger Gaziantepspor als Titelverteidiger das Ausrichterrecht nicht wahrnahm.

In fünf Vorqualifikations-Gruppen in Ronchin(F), Paiporta(E), Porcia(I), Bottrop(D) und Athen(GR) qualifizierten sich die Gruppensieger Gröndal, Morangis, Deurne, Gunduz Spor, Buffalo und der beste Gruppenzweite Varde für das Endturnier in Porto. Der Ausrichter Porto und der Titelverteidiger Gaziantepspor sind gesetzt.

Erstmals in seiner 59-jährigen Geschichte gewann ein portugiesisches Team diesen Wettbewerb: Die Billardabteilung des berühmten Fußballklubs FC Porto.

Allgemeine Informationen

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Porto

Ausscheidungsgruppe A in Ronchin  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Paiporta  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Porcia  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Bottrop  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Athen  
Abschlusstabelle

Gruppenphase 
Gespielt wird am 9. bis 10. Juni 2017 im Round-Robin-Modus.

Gruppeneinteilung

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 

Gespielt wird am 11. Juni 2017 im Knock out-Modus.

Halbfinale 1 
11. Juni 2017; 10:00h

Halbfinale 2 
11. Juni 2017; 12:00h

Finale 
11. Juni 2017: 16:30h

Abschlusstabelle 2016/17

Einzelnachweise 

2016
Karambolageveranstaltung 2017
Billardturnier in Porto